

Топоніми 
 Йокохама — містечко в Японії, у префектурі Аоморі.
 Йокохама — місто в Японії, у префектурі Канаґава, яке традиційно записується українською як Йокогама.